est une expression anglo-saxone signifiant « l'homme que j'aime ». Elle peut faire référence à :

Chanson 

 , chanson de  sorti en 1927 ;
 , album de  sorti en 1957.

Cinéma 

 L'Homme que j'aime (The Man I Love), film de  sorti en 1929 ;
 L'Homme que j'aime (The Man I Love), film américain de  sorti en 1947 ;
 The Man I Love (L'Homme que j'aime), film de Stéphane Giusti sorti en 1997.